Gandamekar (Kadungora), een plaats in Indonesië
Gandamekar (Cikarang Barat), een plaats in Indonesië
Gandamekar (Plered), een plaats in Indonesië